Balsamus (lateinisch) steht für:

 Balsam, siehe Balsame
 Balsambaum, siehe Balsambäume

Siehe auch:
 Balsambaumgewächse